O'Shea se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mark O'Shea
 Steve O'Shea